Дарвари има више значења:

 Дарвари (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Дарвари (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Дарвари (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Дарвари (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Дарвари (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији